

Allemagne 
 Holzheim, une commune de Bavière dans l'arrondissement de Danube-Ries en Allemagne
 Holzheim, une commune de Bavière dans l'arrondissement de Dillingen en Allemagne
 Holzheim, une commune de Bavière dans l'arrondissement de Neu-Ulm en Allemagne
 Holzheim am Forst, une commune de Bavière
 Holzheim, une commune de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Rhin-Lahn en Allemagne

Belgique 
 Holzheim, un village de la commune de Bullange en Belgique

Voir aussi 
 Holtzheim

Homonymie de toponyme